Le Baptême () — дебютный студийный альбом французского музыканта Матье Шедида, вышедший в 1997 году.

Об альбоме 
Альбом носит название «Крещение» — это первый альбом Матье, его «музыкальное крещение». В песнях много текста и некоторая «детская» атмосфера, хотя гитара и бас уже присутствуют. Спокойные композиции, например, La Fleur здесь чередуются с ритмическими, такими как Souvenir du futur и Machistador. Последняя стала главным хитом музыканта, в то время она звучала из каждого радиоприёмника. Было снято два клипа: на расширенную версию песни Machistador, в нём впервые появился герой -М-, хотя ещё не в том образе, который закрепился позднее и Nostalgic du cool — здесь ярко представлен контраст между Матье и -М-, в первой части клипа Шедид предстаёт незаметным человеком в сером костюме, во второй же он превращается в яркого и весёлого -М-. Образ -М- наконец сформировался и остался таким до выхода альбома «Mister Mystère».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Le Baptême на Amazon.com 

Рок-альбомы
Альбомы 1997 года
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Матье Шедида